«Ди́зель» — клуб хоккея с шайбой из города Пензы.

Основан в 1948 году. Чемпион РСФСР 1963 года. С 2010 года выступает в чемпионате ВХЛ. В сезонах 2015/16 и 2017/18 являлся клубом-партнёром «Сочи» (КХЛ), в сезоне-2016/17 — клубом-партнёром «Лады» (КХЛ), в сезоне 2022/23 — клубом-партнёром «Торпедо» (КХЛ).

История

Начало хоккея в Пензе (1948-1954) 
Первая хоккейная команда в Пензе была образована в 1948 году. Костяк первой пензенской команды, получившей название «Спартак», составили инициаторы, игравшие ранее в хоккей с мячом. «Спартак» стал первой пензенской командой допущенной к первенству РСФСР. В дальнейшем хоккей с шайбой стал широко развиваться почти во всех спортивных организациях Пензы и области.

«Буревестник» (1955-1958) 
В 1955 году пензенская команда «Буревестник», представлявшая Пензенский индустриальный институт, была включена в первенство страны по классу «Б». В сезоне 1955/56 команда стала бронзовым призёром чемпионата РСФСР.

В 1956 году «Буревестник» впервые принял участие в кубке СССР.
В 1/32 финала пензенцы переиграли команду «Шахтер» из Рязани со счетом 12:4. В 1/16 финала «Буревестник» встречался с клубом «Динамо» из Новосибирска и потерпел поражение со счетом 5:6.

«Дизелист» 
В сезоне 1962/1963 года команда стала называться «Дизелист», поскольку на тот момент представляла Пензенский дизельный завод. Позже команда не раз меняла «хозяина», но название, по единодушному мнению хоккеистов и болельщиков, решено было не менять. На проходивших c 21 февраля по 5 марта 1963 года финальных матчах Всероссийского хоккейного чемпионата команда завоевала первое место и звание чемпиона РСФСР. С 1964 года она выступала на первенство СССР в классе «А».

В сезоне 1973/1974 «Дизелист» занял 1 место в западной зоне второй лиги и вышел в первую лигу. Наибольшим достижением команды в первой лиге чемпионата СССР стало 2 место в сезоне 1975-76. Она играла переходные игры за выход в Высшую лигу с ленинградским СКА, и уступила в серии. В 1988 году команда вылетела из первой лиги, но вернулась туда в 1992 году.

В первенстве России «Дизелист» выступал неплохо. Хотя в сезоне 1993-94 пензенцы вылетели из Элитной лиги, но уже через два года, в сезоне 1995-96 они смогли занять 2 место в финальном турнире первенства России и выйти в РХЛ. В РХЛ под руководством Юрия Пережогина команда отыграла два не очень удачных сезона и в результате оказалась в Высшей Лиге. После окончания сезона 2001—2002, пензенская команда добровольно покинула Высшую лигу по финансовым соображениям.

«Дизель» 
Буквально за несколько месяцев в Пензе после процедуры банкротства был создан клуб под названием «Дизелист-ШВСМ» (в течение сезона в феврале 2003 г. клуб переименован в «Дизель»). Отыграв следующий сезон в первой лиге, команда завоевала право выступить в сезоне 2003-2004 в турнире классом выше. В сезоне 2009-10 «Дизель» под руководством Андрея Сидоренко завоевал бронзовые медали Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, уступив в полуфинале плей-офф клубу «Югра» из Ханты-Мансийска. С сезона 2010-11 «Дизель» выступает в чемпионате ВХЛ.

Достижения 

  Чемпион РСФСР (2): 1963, 1974
  бронзовый призёр чемпионата РСФСР (2): 1956, 1962

Статистика

Главные тренеры команды 

 Блохин, Сергей Борисович (13.09.1998 — 04.03.1999)
 Ерхов, Сергей Михайлович (11.09.1999 — 19.10.1999)
 Пережогин, Юрий Николаевич (25.10.1999 — 22.10.2000)
 Куплинов, Владимир Викторович (28.10.2000 — 20.12.2001)
 Воробьёв, Юрий Сергеевич (05.01.2002 — 04.11.2003)
 Первухин, Василий Алексеевич (13.11.2003 — 17.03.2005)
 Воробьёв, Юрий Сергеевич (20.09.2005 — 13.03.2009)
 Сидоренко, Андрей Михайлович (21.09.2009 — 15.04.2010)
 Виктор Королёв (2010 — 3 декабря 2010)
 Сергей Иванов (3 декабря 2010 — 23 января 2011)
 Виктор Богатырёв (23 января 2011—2012)
 Александр Соколов (2012 — 24 ноября 2012)
 Владислав Бульин (24 ноября 2012—2013)
 Андрей Сидоренко (2013 — 15 октября 2013)
 Владислав Бульин (15 октября 2013 — 10 февраля 2014)
 Андрей Сидоренко (10 февраля 2014—2015)
 Андрей Никишов (2015—2016)
 Сергей Лопушанский (2016—2017)
 Андрей Сидоренко (2017—2018)
 Ваулин Алексей Александрович (с 2018)

Известные игроки

Воспитанники пензенской хоккейной школы 
   Юрий Шундров
   Владимир Герасимов
   Александр Голиков
   Владимир Голиков
   Евгений Лукашин
   Александр Герасимов
   Юрий Моисеев
   Сергей Яшин
   Александр Кожевников
   Сергей Светлов
   Василий Первухин
   Александр Серняев
  Ян Каминский
  Виталий Атюшов
  Юрий Бабенко
  Андрей Кузьмин
  Роман Людучин
  Антон Слепышев
  Сергей Андронов
  Клим Костин
  Вдовин Денис
  Пётр Кочетков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПХК «Дизель»
 МХК «Дизелист» (молодёжная команда)
 Пензенский хоккей с шайбой
 

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Клубы ВХЛ
Спортивные клубы Пензы